Johann Nicolaus Funck (1693-1777), philologue et professeur d'université allemand ;
 Karl Wilhelm Ferdinand von Funck (1761-1828), mémorialiste et conseiller militaire du roi Frédéric-Auguste de Saxe ;
  (1771-1839), botaniste allemand ;
 Pierre Funck (1846-1932), architecte luxembourgeois ;
 Hans von Funck (1891-1979), General der Panzertruppen allemand qui a servi au sein de la Heer dans la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Hans Funck (1953-2014), monteur allemand.

Voir aussi 
 .

Patronyme germanique